Miejscowości w USA:
 Lake Henry – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
Gminy w USA:
 Lake Henry (ang. Lake Henry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns